L'Euroformula Open 2019  è la sesta edizione del campionato Euroformula Open. Avrà inizio il 27 aprile sul Circuito Paul Ricard e si concluderà il 13 ottobre all'autodromo di Monza, dopo diciotto gare suddivise in nove tappe. La serie utilizza vetture di Formula 3 prodotte da Dallara con 3 possibili motorizzazioni, con prestazioni e curva di potenza eguagliate (Balance of Performance): HWA (Mercedes), Spiess (Volkswagen) e Piedrafita (Toyota).

Team e piloti 
Tutti i team utilizzavano un telaio Dallara F317.

Calendario e risultati 
Il calendario provvisorio è stato annunciato il 31 agosto 2018. Il 29 novembre viene comunicato l'anticipo di due settimane del weekend di Spa-Francorchamps, per evitare la concomitanza con la 24 Ore del Nürburgring. A dicembre viene annunciata la nuova tappa di Pau, che riporta un circuito cittadino nel campionato.

Classifiche

Classifica Piloti
I punti sono stati assegnati come segue:

Classifica Rookie
Il punti sono assegnati secondo lo schema:

Classifica team 
I punti sono stati assegnati come segue:

Note

Collegamenti esterni 
 

Serie e competizioni motoristiche nel 2019
2019